Søren Møller er navn på flere personer:

 Søren Møller (musicalskuespiller) – rektor, sanger og skuespiller
 Søren Møller (psykolog) – psykolog og forfatter
 Søren Møller (kemiker) – dansk kemiker
 Søren Møller (pianist) – dansk pianist
 S.G. Møller – Søren Georg Møller, dansk skolemand
 Søren Hald Møller – dansk rigsombudsmand på Grønland